Сио () — фамилия:

 Сио, Арнольд (1917—2011) — американский социолог и историк, профессор Колгейтского университета. 
 Сио, Джованни (род. 1989) — ивуарийский футболист.
 Сио, Дэвид (род. 1962) — самоанский регбист.
 Сио, Скотт (род. 1991) — австралийский регбист.